– głównie żeńskie imię japońskie, bardzo rzadko noszone przez mężczyzn.

Możliwa pisownia 
Hotaru można zapisać, używając wielu różnych znaków kanji i może znaczyć m.in.:
 蛍, „robaczek świętojański”
 螢, „fluorescencyjny”

Znane osoby 
 Hotaru Yamaguchi (螢), japoński piłkarz

Fikcyjne postacie 
 Hotaru, bohaterka mangi i filmu W stronę lasu świetlików
 Hotaru (ほたる), bohaterka mangi i anime Shugo Chara
 Hotaru (ホタル), bohaterka anime Naruto
 Hotaru Amakawa (蛍), bohaterka anime Wieczność, której pragniesz
 Hotaru Futaba (ほたる), bohaterka gier Garou: Mark of the Wolves, Neo Geo Battle Coliseum, The King of Fighters XI
 Hotaru Imai (蛍), bohaterka mangi, anime i serii gier Gakuen Alice
 Hotaru Kumogakure (ホタル), bohaterka light novel, mangi i anime Kage Kara Mamoru!
 Hotaru Nowaki (ほたる), bohaterka mangi i anime Zettai Karen Children
 Hotaru Tachibana (蛍), główna bohaterka mangi i anime Aoharu x Kikanjū
 Hotaru Tomoe (ほたる), bohaterka serii mang i anime Czarodziejka z Księżyca

Przypisy 

Żeńskie imiona japońskie